Hermione är ett släkte av ringmaskar. Hermione ingår i familjen Aphroditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar